Martin Biron (né le  à Lac-Saint-Charles dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
 
Né le  à Lac-Saint-Charles, Martin Biron est le frère aîné de Mathieu Biron.

Martin Biron commence sa carrière dans l'équipe des Harfangs de Beauport, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et est repêché par les Sabres de Buffalo au  du repêchage d'entrée dans la LNH en 1995. Il fait ses trois premières apparitions en LNH avec les Sabres de Buffalo durant la saison 1995-1996, avant de retourner en ligue junior. Durant la saison suivante, il est transféré des Harfangs de Beauport aux Olympiques de Hull, où il finit sa carrière junior.

Il devient professionnel lors de la saison 1997-1998, lorsqu’il joue pour les Americans de Rochester dans la ligue américaine et pour les Stingrays de la Caroline du Sud dans l'ECHL.

Au terme de la saison 1998-1999, il remporte les trophées Harry-« Hap »-Holmes (en compagnie de Tom Draper) et Aldege-« Baz »-Bastien, après être parvenu avec les Americans de Rochester en finale de la Coupe Calder.

Le , il est échangé par les Sabres de Buffalo aux Flyers de Philadelphie contre un choix de deuxième tour du repêchage de 2007. En 2009, il s’engage avec les Islanders de New York. 

Le  il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Rangers de New York.

En 2013, il annonce qu’il met un terme à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Estacades de Trois-Rivieres || QAAA || 23 || 14 || 8 || 1 ||  || 80 || 3,40 ||  || 1 ||  || 2 ||  1 || 1 || 112 || 7 || 3,37 ||  || 0 || 
|-
|1994-1995|| Harfangs de Beauport || LHJMQ || 56 || 29 || 16 || 9 ||  || 132 || 2,48 || 89,8 || 3 || 6 || 16 || 8 || 7 || 900 || 37 || 2,47 || 90,4 || 4 || 0
|- 
| 1995-1996 || Sabres de Buffalo || LNH || 3 || 0 ||  2 || 0 || 119 || 10 || 5,04  || 84,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996|| Harfangs de Beauport || LHJMQ || 55 || 29 || 17 || 7 ||  || 152 || 2,85 || 89,7 || 1 || 12 || 19 || 12 || 7 ||  || 64 || 3,39 || 88,8 || 0 || 2 
|-
| 1996-1997 || Harfangs de Beauport || LHJMQ || 18 || 6 || 10 || 1 || 935 || 62 || 3,98 || 88,1 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-  
| 1996-1997 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 16 || 11 ||  4 || 1 || 972 || 43 || 2,65 || 91,5 || 2 || 16 || 6 || 3 || 1 || 325 || 19 || 3,51 || 87,1 || 0 || 2
|-
|1997-1998 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 2 || 0 ||  1 || 1 || 86 || 3 || 2,09 || 92,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Americans de Rochester || LAH || 41 || 14 || 18 || 6 ||  || 113 || 2,93 || 90,7 || 5 || 10 || 4 || 1 || 3 || 239 || 16 || 4,01 ||  || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Sabres de Buffalo || LNH || 6 || 1 ||  2 || 1 || 281 ||  10 || 2,14 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-   
| 1998-1999 || Americans de Rochester || LAH || 52 || 36 || 13 || 3 ||  || 108 || 2,07 || 93,0 || 6 || 22 || 20 || 12 || 8 ||  || 42 || 2,16 || 93,4 || 1 || 10
|-
| 1999-2000 || Americans de Rochester || LAH || 6 ||  6 ||  0 || 0 || 344 || 12 || 2,09 || 92,4 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Sabres de Buffalo || LNH || 41 || 19 || 18 || 2 ||  || 90 ||2,42 || 90,9 ||  5 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Americans de Rochester || LAH || 4 ||  3 ||  1 || 0 || 239 || 4 || 1,00 || 95,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-  
| 2000-2001 || Sabres de Buffalo || LNH || 18 ||  7 ||  7 || 1 || 918 || 39 || 2,55 || 90,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-  
| 2001-2002 || Sabres de Buffalo || LNH || 72 || 31 || 28 || 10 ||  || 151 || 2,22 || 91,5 || 4 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-  
| 2002-2003 || Sabres de Buffalo || LNH || 54 || 17 || 28 || 6 ||  || 135 || 2,56 || 90,8 || 4 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Sabres de Buffalo || LNH || 52 || 26 || 18 || 5 ||  || 125 || 2,52 || 91,3 || 2 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-  
| 2005-2006 || Sabres de Buffalo || LNH || 35 || 21 ||  8 || 3 ||  || 93 || 2,88 || 90,5 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Sabres de Buffalo || LNH || 19 || 12 || 4 || 0 ||  || 54 || 3,04 || 89,9 || 0 || 25 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Flyers de Philadelphie || LNH || 16 || 6 || 8 || 0 || 935 || 47 || 3,02 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Flyers de Philadelphie || LNH || 62 || 30 || 20 || 9 ||  || 153 || 2,59 || 91,8 || 2 || 8 || 17 || 9 || 8 ||  || 52 || 2,98 || 90,4 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Flyers de Philadelphie || LNH || 55 || 29 || 19 || 5 ||  || 146 || 2,76 || 91,5 || 2 || 0 || 6 || 2 || 4 || 375 || 16 || 2,56 || 91,9 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 ||1 ||1 || 0 || 124 || 7 || 3,40 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Islanders de New York || LNH || 29 || 9 || 14 || 4 ||  || 89 || 3,27 || 89,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 17 || 8 || 6 || 0 || 928 || 33 || 2,13 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rangers de New York || LNH || 21 || 12 || 6 || 2 ||  || 50 || 2,46 || 90,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 6 || 2 || 2 || 1 || 336 || 13 || 2,32 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 71 || 9 || 7,61 || 76,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|| 508 || 230 || 191 || 52 ||  ||  || 2,62 || 91,0 || 28 || 81 || 23 || 11 || 12 ||  || 68 || 2,87 || 90,8 || 2 || 2

Références

Liens externes 
  Sabres Legends
  Martin Biron sur www.hockeygoalies.org
  Martin Biron sur espn.com

Naissance en août 1977
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Champion de la Coupe Memorial
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur des Olympiques de Hull
Personnalité sportive liée à la ville de Québec